Вотчинка — топоним в России:
 Вотчинка — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Вотчинка — деревня в Островском районе Костромской области.
 Вотчинка — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Вотчинка — река в Пермском крае, приток Сосновы.
 Вотчинка — река в Пермском крае, приток Сивы.